QSR kan betyda följande:

Quick Service Restaurant, se snabbmat
Quality System Regulation, lag
IATA:s kod för Salerno Costa d'Amalfi Airport, Salerno, Italien.